Zamora kan henvise til:

Steder 
Ecuador
 Zamora (Ecuador) – en by i Ecuador
 Zamora Chinchipe – en provins i Ecuador
 Zamora (flod) – en flod i Ecuador
Mexico
 Zamora de Hidalgo – en by i delstaten Michoacán
 Gutiérrez Zamora (Veracruz) – en kommune i delstaten Veracruz
Spanien
 Zamora (Spanien) – en by i regionen Castilla y León
 Zamora (provins) – en provins i regionen Castilla y León
USA
 Zamora (Californien) – et sted i Californien
Venezuela
 Zamora (Aragua) – en kommune i delstaten Aragua
 Zamora (Falcón) – en kommune i delstaten Falcón
 Zamora (Miranda) – en kommune i delstaten Miranda

Personer 
 Bobby Zamora – engelsk fodboldspiller
 Diane Zamora – amerikaner dømt for mord
 Ezequiel Zamora – venezuelansk militærkommandant
 Jesús Jiménez Zamora – præsident i Costa Rica i 1860'erne
 Jesús María Zamora – spansk fodboldspiller
 José Rubén Zamora – guatemalansk journalist.
 Lonnie Zamora – politimand i New Mexico, vidne til den berømte Socorro UFO-hændelse i 1964
 Pedro Zamora – cubansk-amerikansk AIDS-aktivist
 Pedro Zamora Álvarez – guatemalansk fagforeningsmand, myrdet 2007
 Ricardo Zamora – spansk fodboldspiller og -træner
 Rubén Zamora – salvadoransk politiker
 Tye Zamora – amerikansk bassist
 Zamora the Torture King – kunstnernavn for den amerikanske entertainer Tim Cridland